Varon (lat. Varro) je rimski cognomen (treće ime). Značajne osobe koje su u rimskoj povijesti nosile to ime bile su:

Gaj Terencije Varon, konzul koji je pretrpio poraz kod Kane u drugom punskom ratu;
Marko Terencije Varon (poznat kao "Varon Reatinski" = Varro Reatinus), rimski pisac i filolog;
Publije Terencije Varon (poznat kao "Varon Atacinski" = Varro Atacinus), pjesnik.